Хагвеј Секо има више значења:

 Хагвеј Секо (Косолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хагвеј Секо (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику